Wells může být:

 Wells – město v anglickém hrabství Somerset
 Wells (příjmení) – příjmení osob

jiný význam
 Wells (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Wells Gray – kanadský přírodní park v provincii Britská Kolumbie
 Indian Wells – americké město ve státě Kalifornie, USA
 Indian Wells Masters – tenisový turnaj na stadionu v komplexu Indian Wells Tennis Garden
 Wells (planetka) – planetka
 Wells Fargo – americká firma zabývající se finančnictvím a bankovnictvím

Související články 
 Wels (rozcestník)
 Wales

Externí odkazy